Hambara steht für:

 Hambara (Han), Lehen der Edo-Zeit in Japan
 Hambara, Gemeinde im Departement Mirriah, Niger, siehe Hamdara